Oleg Borisovič Ševcov (), ruski hokejist, * 29. november 1971, Moskva, Rusija.

Ševcov je v ruski ligi branil za klube Spartak Moskva, Severstal Čerepovec, Lokomotiva Jaroslavelj, Avangard Omsk, Dinamo Moskva, Vitjaz Podolsk, CSKA Moskva, Mečel Čeljabinsk in Dinamo Minsk, ob koncu kariere pa je igral v beloruski ligi za kluba Dinamo Minsk in Keramin Minsk.

Za rusko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1998, kjer je osvojil srebrno medaljo.

Pregled kariere

|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 89/90
|
| 7
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 91/92
|
| 2
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 92/93
|
| 28
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.55
|
|
| 3
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.96
|
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 93/94
|
| 15
|
| 0
|
| 0
| 0
| 2.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 94/95
|
| 33
|
|
|
|
|
| 2.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 95/96
|
| 19
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 97/98
|
| 28
|
|
|
|
|
| 1.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 98
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 98/99
|
| 25
|
|
|
|
| 2
| 1.02
|
|
| 7
|
|
|
|
| 2
| 0.72
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 99/00
|
| 15
|
|
|
|
|
| 2.98
| .892
|
| 7
|
|
|
|
|
| 1.43
| .943
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 00/01
|
| 15
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.67
| .907
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vitjaz Podolsk
| Ruska 2. liga
| 01/02
|
| 45
|
| 0
| 3
| 3
| 22
| 1.62
|
|
| 13
|
| 0
| 0
| 3
| 10
| 1.69
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 02/03
|
| 6
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mečel Čeljabinsk
| Ruska liga
| 02/03
|
| 17
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vitjaz Podolsk
| Ruska 2. liga
| 03/04
|
| 40
|
| 0
| 4
| 4
| 24
| 1.71
|
|
| 1
|
| 0
| 0
| 4
| 0
| 3.05
|
|-
| Vitjaz Podolsk
| Ruska 2. liga
| 04/05
|
| 21
|
| 0
| 0
| 0
| 24
| 2.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Minsk
| Beloruska liga
| 05/06
|
| 7
|
| 0
| 1
| 1
| 2
| 2.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Keramin Minsk
| Beloruska liga
| 05/06
|
| 26
|
| 0
| 1
| 1
| 8
| 2.05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Ruski hokejski reprezentanti
Hokejisti Spartak Moskva
Hokejisti Severstal Čerepovec
Hokejisti Lokomotiva Jaroslavelj
Hokejisti Avangard Omsk
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti Vitjaz Podolsk
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Mečel Čeljabinsk
Hokejisti Dinamo Minsk
Hokejisti Keramin Minsk
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih